Landkreis Sigmaringen, een district in de deelstaat Baden-Württemberg in Zuidwest-Duitsland.
Sigmaringen (stad), de hoofdstad van genoemd district.